Het chemisch element neodymium (Nd), met een atoommassa van 144,242(3) u, bezit 5 stabiele isotopen: 142Nd, 143Nd, 145Nd, 146Nd en 148Nd, waarvan de eerste het meest abundant is (ongeveer 27%). Daarnaast komen ook 2 radio-isotopen in de natuur voor: 144Nd en 150Nd, met een respectievelijke halfwaardetijd van 2,29 biljard en 6,7 triljoen jaar. De overige 30 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halfwaardetijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van neodymium is 161Nd, met een halfwaardetijd van ongeveer 200 milliseconden. De langstlevende is 150Nd, met een halfwaardetijd van 6,7 triljoen jaar.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element